XRE steht für:
 Bellanca XRE-1 bis XRE-3, drei militärische Testflugzeuge der US-amerikanischen zivilen Bellanca CH-400 Skyrocket von AviaBellanca Aircraft
 Honda XRE300, brasilianisches Motorrad der japanischen Marke Honda

Xrê steht für:
 Kơho Xrê, Varietät der Sprache Kơho (Sprache), austroasiatische Sprache der Kơho in der Provinz Lâm Đồng, Vietnam

xre steht für:
 Kreye (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache aus der Familie der indigenen Ge-Sprachen

Abkürzung